Liquid – traduzione in lingua inglese di liquido
Liquid – singolo dei The Rasmus del 1998
Liquid – album dei Recoil del 2000
Liquid – Meta Linguaggio HTML per la realizzazione di template web Shopify